Форк се може односити на:
 Форкије
 Форк (развој софтвера)